Кубок Норвегії з футболу 2016 — 111-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул здобув Русенборг.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 травня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 травня 2016

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2016

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Норвегії на soccerway 

2016
Норвегія
2016 у Норвегії